Јавалика де Гонзалез Гаљо има више значења:

 Општина Јавалика де Гонзалез Гаљо (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Јавалика де Гонзалез Гаљо (Јавалика де Гонзалез Гаљо, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику